Benetton Group S.p.A. – włoskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją i sprzedażą odzieży oraz obuwia
 Benetton Formula – zespół i konstruktor Formuły 1

osoby noszące nazwisko Benetton:
 Luciano Benetton
 Mario Benetton
 Rocco Benetton